Кошава:
 Кошава (ветер) — местный ветер в Сербии, Венгрии, Румынии и Болгарии.
 Кошава (село) — село в Болгарии.